Le nom de République socialiste soviétique autonome kighize peut désigner :
 la République soviétique socialiste autonome kirghize, créée en 1920, devenue en 1925 la République soviétique socialiste autonome kazakhe et correspondant à l'actuel Kazakhstan ;
 la , créée en 1926, devenue en 1936 la République socialiste soviétique kirghize et correspondant à l'actuel Kirghizistan.